La paroisse Saint-Médard en Soissonnais est une circonscription écclésistique de l'église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin.

Histoire 
En 1999, le diocèse a décidé en synode de modifier les limites des paroisses et d'en réduire le nombre dans le département. Ainsi, cette année-là, la paroisse est créée en remplacement de 15 anciennes paroisses de la région.

Organisation 
La paroisse Saint-Médard en Soissonnais est rattachée au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Soissons du diocèse.

Communes de la paroisse 
Le siège de la paroisse est fixé à Soissons. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes de :

Prêtres responsables

Diacres

Patrimoine religieux remarquable

Pour approfondir

Articles connexes 
Diocèse de Soissons
Liste des églises de l'Aisne

Liens externes 
 Paroisse Saint-Médard en Soissonnais sur le site du diocèse

Notes et références 

Saint Médard en Soissonnais

Fondation en 1999